Pehk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), chef d'orchestre estonien
 (né en 1940), conducteur de choral et professeur estonien
 (né en 1975), écrivain et chanteur estonien

Homonymie de patronyme